Montanaresi – abitanti di Montanara (Vescovato)
Montanaresi – abitanti di Montanaro